

Nom 

Ewa peut désigner :
 Ewa, un des quatorze districts de la République de Nauru ;
 Ewa, un prénom polonais ;
 Ewa, une subdivision administrative de l'Éthiopie ;
 Ewa, une compagnie aérienne à Mayotte.

Sigle 
EWA peut désigner :
 , un projet du .